Campo Nuevo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Campo Nuevo, Santiago Yaveo, 
 Campo Nuevo, Tabasco, Jonuta, 
 Campo Nuevo, Ahome, 
 Campo Nuevo, Veracruz, Tres Valles, 
 Campo Nuevo, Delstaten Mexiko, 
 Campo Nuevo, Navolato, 
 Campo Nuevo, San Miguel Coatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar